

Geografia 
 Archer – città statunitense della Florida
 Archer – città statunitense dell'Iowa
 Contea di Archer – contea statunitense nello stato del Texas
 Governador Archer – comune brasiliano

Persone 
 Allan Frost Archer (1908-1994) – entomologo e aracnologo statunitense
 Amy Archer-Gilligan, detta "Sister" (1873-1962) – assassina seriale statunitense
 Anne Archer (1947) – attrice statunitense
 Beverly Archer (1948) – attrice statunitense
 Bill Archer, propr. William Reynolds Archer Jr. (1928) – politico statunitense
 Brandon Archer (1983) – giocatore di football americano statunitense
 Cameron Archer (2001) – calciatore inglese
 Chris Archer, propr. Christopher Alan Archer (1988) – giocatore di baseball statunitense
 Colin Archer (1832-1921) – ingegnere navale norvegese
 Dennis Archer (1942) – politico statunitense
 Dri Archer (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Edwin Archer Mills (1878-1946) – tiratore di fune britannico
 Francis Archer (1803-1875) – naturalista e psichiatra irlandese
 Frederic Archer (1838-1901) – compositore, direttore d'orchestra e organista britannico
 Frederick Scott Archer (1813-1857) – fotografo britannico
 Garath Archer (1974) – ex rugbista a 15 britannico
 Gem Archer, propr. Colin Murray Archer (1966) – chitarrista inglese degli Oasis
 James Archer (1550-1620) – gesuita irlandese
 James Archer (1823-1904) – pittore ritrattista scozzese del XIX secolo
 Jeffrey Archer (1940) – ex politico e scrittore inglese
 Joey Archer (1938) – pugile statunitense
 John Archer (1921-1997) – atleta britannico
 John Archer, nato Ralph Bowman (1915-1999) – attore statunitense
 Jordan Archer (1993) – calciatore scozzese
 Joseph Archer Crowe (1824-1896) – diplomatico e critico d'arte britannico
 Laurence Archer (...) – chitarrista britannico
 Lance Archer. ring-name di Lance Vance Hoyt (1977) – wrestler statunitense
 Linda Buckley-Archer (...) – scrittrice britannica.
 Martin Archer Shee (1769-1850)– pittore e scrittore irlandese
 Mike Archer, propr. Michael Archer (1945) – zoologo australiano
 Robyn Archer, pseudonimo di Robyn Smith (1948) – cantautrice e regista australiana
 Simon Archer (1973) – ex giocatore di badminton britannico.
 Tasmin Archer (1963) – cantante inglese
 Thomas Archer (1668-1743) – architetto inglese
 Thomas Archer Ray, noto anche come Tom Ray (1919-2010) – animatore e regista statunitense
 Thomas Croxen Archer (1817-1885) – botanico britannico
 Wes Archer, propr. Wesley Meyer Archer (1961) – animatore e regista statunitense
 William Archer (1830 o 1827-1897) – naturalista e microscopista irlandese
 William Archer (1856-1924) – drammaturgo, critico teatrale e traduttore inglese

Personaggi immaginari 
 Archer – personaggio di Fate/stay night
 Archer – personaggio dei fumetti DC Comics
 Archer – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Archer – personaggio dei fumetti Valiant Comics
 Cate Archer (Catherine Ann Archer) personaggio fittizio protagonista dei videogiochi della serie No One Lives Forever
 Jonathan Archer personaggio fittizio della serie Star Trek: Enterprise
 Owen Archer personaggio fittizio dei romanzi storici di Candace Robb

Televisione 
 Archer – serie televisiva NBC del 1975
 Archer – serie televisiva d'animazione trasmessa dal 2009
 Sterling Archer – protagonista dell'omonima serie

Altro 
 AA-11 Archer – missile sovietico R-73
 Archer – cacciacarri britannico della seconda guerra mondiale